Gaston de Foix kan syfta på bland andra:

 Gaston III de Foix (1343-1391)
 Gaston IV de Foix (1425-1472)
 Gaston de Foix (1489-1512)